Bei den World Games 2017 wurden am 26. und 27. Juli 2017 insgesamt 12 Wettbewerbe im Kickboxen durchgeführt.

Wettbewerbe und Zeitplan

Ergebnisse Frauen

K1 52 kg

Sieger

K1 56 kg

Sieger

K1 60 kg

Sieger

K1 65 kg

Sieger

Ergebnisse Männer

K1 63,5 kg

Sieger

K1 67 kg

Sieger

K1 71 kg

Sieger

K1 75 kg

Sieger

K1 81 kg

Sieger

K1 86 kg

Sieger

K1 91 kg

Sieger

K1 +91 kg

Sieger

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Ergebnisse auf The World Games 2017

Kickboxen
2017
Sportveranstaltung in Breslau